Kabinett Rouvier steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Rouvier I (1887)
 Kabinett Rouvier II (1905 bis 1906)
 Kabinett Rouvier III (1906)